Publi Autroni Pet (en llatí Publius Autronius Paetus) va ser un magistrat romà que va viure en els últims temps de la República. Formava part de la gens Autrònia, i era de la família dels Petus o Pet.

Va ser escollit cònsol l'any 65 aC amb Publi Corneli Sul·la, nebot de Sul·la, però abans d'entrar en possessió del càrrec van ser acusats del delicte dambitus (suborn) per Luci Aureli Cotta i Luci Manli Torquat i condemnats. En conseqüència es van declarar nul·les les eleccions dels dos cònsols en els seu càrrec. Els seus acusadors van ser elegits cònsols al seu lloc. Aquestes circumstàncies van portar a Autroni Pet a entrar a la conspiració de Catilina amb el pla de matar als dos cònsols, pla que va fracassar per la impaciència de Catilina que va donar-se el senyal massa aviat, abans de què es reunissin tots els conspiradors. Després, Autroni Pet va prendre part activa en la segona conspiració de Catilina que es va produir l'any 63 aC, durant el consolat de Ciceró.

Després del fracàs de la conspiració va ser portat a judici per veure quina part de responsabilitat tenia. Va demanar al mateix Ciceró de defensar-lo, recordant la seva amistat de joventut, però l'orador s'hi va negar. Va ser condemnat i enviat a l'exili a l'Epir on vivia encara quan van desterrar al mateix Ciceró l'any 58 aC. Ciceró vivia alarmant tement que Autroni Pet pogués fer algun intent contra la seva vida.

Publi Autroni Pet té un lloc a la llista d'oradors del Brutus de Ciceró, que diu d'ell: "voce peracuta, atque magna, nec alia re ulla probabilis" (té una veu molt aguda i potent, però a part d'això res més de creïble).

Referències 

Acusats romans
Magistrats romans
Membres de la conjuració de Catilina